Шко́льный о́круг и́мени Дэ́вида Ду́гласа () — школьный округ в Восточном Портленде, штат Орегон, США. Образован в 1959 году в результате объединения Гилбертского, Пауэллхёрстского и Рассэлвилльского округов начальных школ и округа Союза Дэвида Дугласа.

Статистика 
По состоянию на 2012 год в округ входит девять начальных школ, три средних школы и одна школа с альтернативным кампусом. Он обслуживает более 10 330 учащихся дошкольного возраста и школьников до 12-го класса. Площадь округа — 12 кв. миль.

По данным Департамента образования штата Орегон, в 2009 учебном году в округе насчитывалось 479 бездомных школьников, что составляет 4,5 % от общего числа учащихся округа. 23,7 % учеников изучали английский язык; по оценке администрации округа, было насчитано 67 различных языков, используемых учениками.

Школы 
В округе расположены следующие школы:
 Начальные:
 Черри Парк (Cherry Park)
 Эрл Бойлс (Earl Boyles)
 Гилберт Хайтс (Gilbert Heights)
 Гилберт Парк (Gilbert Park)
 Линкольн Парк (Lincoln Park)
 Менло Парк (Menlo Park)
 Милл Парк (Mill Park)
 Вентура Парк (Ventura Park)
 Уэст Пауэллхёрст (West Powellhurst)
 Средние:
 Элис Отт (Alice Ott)
 Флойд Лайт (Floyd Light)
 Рон Расселл (Ron Russell) 
 Старшие:
 
 Кампус Фер Ридж (Fir Ridge Campus)

В период с 2008 по 2010 год по соглашению со школьным советом в округе действовала т. н. «» — чартерная школа с уклоном на изучение русского языка и русской культуры. В год, предшествующий закрытию, в ней обучалось 50 учеников из 9, 10 и 11-го классов.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 
Официальный сайт 

Школы, основанные в 1959 году
Дэвид Дуглас